UEFA Super Cup 2011 var den 36. udgave af UEFA Super Cup. Kampen blev spillet imellem vinderne af UEFA Champions League 2010-11, Barcelona og vinderne af UEFA Europa League 2010-11, Porto, på Stade Louis II i Monaco den 26. august 2011.

Kampens vinder blev Barcelona som slog Porto 2-0. Dette blev deres fjerde titel.

Hold

Kampen

Detaljer

Statistik 

</div>

Kilder

Eksterne henvisninger 
 UEFA Super Cup (official website)

2011
FC Barcelona
FC Porto
Fodbold i 2011